Riedbach heißen folgende geographischen Objekte:

eine Gemeinde:
 Riedbach, Gemeinde im Landkreis Haßberge, Bayern

Orte:
 Riedbach (Schrozberg), Ortsteil und Dorf der Stadt Schrozberg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, Deutschland
 Riedbach (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern, Deutschland
 Riedbach (Gemeinde Mutters), Ort bei Mutters, Innsbruck-Land, Tirol, Österreich
 Riedbach (Gemeinde Bern), ländlicher Ort in der Gemeinde Bern, Schweiz

Gewässer (sortiert nach Mündungsgewässer):
 Riedbach (Ablach), Zufluss eines Triebwerkkanals rechts der Ablach (zur Donau) bei Rulfingen, Stadt Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Riedbach (Altusrieder Bach), rechter Oberlauf des anfangs auch noch nach dem linken Koppach genannten Altusrieder Bachs (zum Scheibenbach, zur Iller) bis vor der Gansmühle, Markt Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Riedbach (Beutenbach), linker Zufluss des Beutenbachs bei Wäschenbeuren, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Riedbach oder Nussbach (Bodensee), nördlicher Zufluss des Bodensees in Nußdorf, Stadt Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Riedbach (Booser Ach) – zwei Zuflüsse der Booser Ach (zur Schussen) im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Riedbach, Oberlaufname bis vor Ebersbach, Gemeinde Ebersbach-Musbach
 Riedbach (Booser Ach), Unterlaufname Alter Riedbach, linker Zufluss vor Blönried, Stadt Aulendorf
 Riedbach (Bottwar), rechter Zufluss der Bottwar in Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Riedbach (Brühlbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Brühlbachs (zur Steinach, zur Eyach, zum Neckar) bis zum Westrand von Erzingen, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Riedbach (Bühler), linker Zufluss der Bühler bei Untersontheim, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Riedbach (Deggenhauser Aach), linker Zufluss der Deggenhauser Aach vor Untersiggingen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Riedbach (Dorfbach), linker Quellbach des (Niederschopfheimer) Dorfbachs (zur Schutter) in Niederschopfheim, Gemeinde Hohberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Riedbach (Dreibrunnenbach), rechter Zufluss des Dreibrunnenbachs nahe Aumühle, Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Riedbach (Eselsbach), rechter Zufluss des Eselsbachs (linker Oberlauf der  Ette) bei Riedbach, Stadt Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Riedbach (Eulach), im Oberlauf Wisebach oder Wiesenbach, rechter Zufluss der Eulach in Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Riedbach (Gespringsbach), linker Zufluss des Gespringsbachs bei Zellingen, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Riedbach (Häselbach), linker Zufluss des Häselbachs (zur Deggenhauser Aach) bei Sinnenberg, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Riedbach (Isnyer Ach), linker Zufluss der Isnyer Ach (zur Unteren Argen) bei Unterried, Stadt Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Riedbach (Kinzig), Zufluss der Kinzig in Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Riedbach, Oberlauf des Klingenbachs (linker Hauptstrang-Oberlauf des Moosbachs, linker Nebenstrang-Oberlauf des Schafbachs, zum Wittigbach) bei Geroldshausen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Riedbach (Klinglbach), linker Zufluss des Klinglbachs oder Perlbachs (zum Regen) bei Untervierau, Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Riedbach (Körbelbach), linker Oberlauf des Körbelbachs oder Körbeltalbachs (zur Biber) bis zur Mittleren Mühle von Tengen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Riedbach (Krebsbach, Bodelshausen), linker Nebenstrang-Oberlauf des Krebsbachs (zum Katzenbach, zum Neckar) bis unterhalb von Bodelshausen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Riedbach (Krebsbach, Rüdigheim), rechter Zufluss des Krebsbachs (zum Fallbach) gegenüber Rüdigheim, Gemeinde Neuberg, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Riedbach (Kürnach), linker Zufluss der Kürnach an der Riedmühle vor Lengfeld, kreisfreies Würzburg, Bayern
 Riedbach (Lembach), rechter Zufluss des Lembachs (zum Zipfelbach) bei Hochdorf, Stadt Remseck am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Riedbach (Leubas), rechter Zufluss der Leubas (zur Iller) bei Wildpoldsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Riedbach (Leudelsbach), rechter Zufluss des Leudelsbachs in Markgröningen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Riedbach (Linzer Aach), linker Zufluss der Linzer Aach bei Hallendorf, Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Riedbach (Main), rechter Zufluss des Mains in Mainstockheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Riedbach (Mannbach), rechter Zufluss des Mannbachs (zur Lauter, zur Glatt) bei Freudenstadt, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Riedbach (Mattervispa), rechter Zufluss vom Riedgletscher der Mattervispa bei St. Niklaus, Bezirk Visp, Kanton Wallis, Schweiz
 Riedbach (Mühlebach), linker Zufluss des Mühlebachs (zum Hochrhein) bei Hohentengen am Hochrhein, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Riedbach (Nassach), rechter Zufluss der Nassach (zum Main) vor Römershofen, Gemeinde Königsberg, Landkreis Haßberge, Bayern
 Riedbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei Pleidelsheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse des Neckars
 Riedbach, Mittellauf des Neugrabens (zur Gollach) bei Gülchsheim, Gemeinde Hemmersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Riedbach (Nüdlinger Bach), linker Zufluss des Nüdlinger Bachs (zur Fränkischen Saale) bei Nüdlingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Riedbach (Östliche Günz), rechter Zufluss der Östlichen Günz bei Daxberg, Gemeinde Erkheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Riedbach (Prim), rechter Zufluss der Prim (zum Neckar) an der Täfermühle von Aldingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Riedbach (Reichenbach), Zufluss des Reichenbachs in Birstein, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Riedbach (Riedgraben), rechter Zufluss des Riedgrabens (zur Seefelder Aach) nahe Ahausen, Gemeinde Bermatingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Riedbach (Röhlinger Sechta), linker Zufluss der Röhlinger Sechta am Ortsanfang von Röhlingen, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Riedbach (Rotach), rechter Zufluss der Rotach bei Urnau, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Riedbach (Schwarzer Regen), linker Zufluss des Schwarzen Regen bei Rugenmühle, Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Riedbach (Steinach), rechter Zufluss der Steinach (zur Schussen) bei Obermöllenbronn, Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Riedbach (Talbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Talbachs (zum Kaunterbach, zur Eyach, zum Neckar) bis zum Südwestrand von Geislingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Riedbach (Tiefenbach), rechter Zufluss des Tiefenbachs (zum Neckar) nach dem Lehrhof Tiefenbach, Stadt Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Riedbach (Tobelbach) oder Stadtbach, Oberlauf des rechten Oberlaufsarms des Tobelbachs (zur Schussen) durch Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Riedbach (Untere Argen), rechter Zufluss der Unteren Argen vor Großholzleute, Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Riedbach (Werra), Zufluss der Werra, Hessen
 Riedbach (Wörthbach), vielleicht auch Osterbach, rechter Zufluss des Wörthbachs bei Großried, Gemeinde Baisweil, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Riedbach (Wutach), rechter Zufluss der Wutach in Unterlauchringen, Gemeinde Lauchringen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Riedbach (Ziller), linker Zufluss der Ziller in Ried im Zillertal, Bezirk Schwaz, Tirol

Siehe auch:
 Riedbächlein
 Riederbach
 Riedgraben